Ignatios ( beziehungsweise ), latinisiert Ignatius ist der Name von:

Antike und Mittelalter
 Ignatius von Antiochien († ca. 107–110), wahrscheinlich seit 68 Bischof von Antiochia
 Ignatios (Architekt), fiktiver spätantik-byzantinischer Architekt (6. Jahrhundert)
 Ignatios (Kanzleivorsteher), spätantik-byzantinischer Kanzleivorsteher (6. Jahrhundert)
 Ignatios I. Magister († nach 845), Metropolit von Nicaia
 Ignatios I. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel (9. Jahrhundert)

Neuzeit
 Ignatius von Loyola (1491–1556), Gründer der Jesuiten
 Ignatius Falzon (1813–1865), maltesischer Laienseelsorger
 Ignatius Capizzi (1708–1783), sizilianischer Volksprediger
 Ignatius von Santhià (1686–1770), italienischer Priester und Franziskaner
 Ignatios Antoniadis (* 1955), griechischer theoretischer Physiker

Ignatius ist der Familienname von:
 Anja Ignatius (Anja Hirvensalo; 1911–1995), finnische Geigerin und Musikpädagogin
 David Ignatius (* 1950), US-amerikanischer Autor
 David Friedrich Ignatius (1765–1834), deutschbaltischer Theologe
 Michael Ignatius (1713–1777), livländischer Literat
 Otto Friedrich Ignatius (1794–1824), deutschbaltischer Maler, Schriftsteller und Komponist.
 Paul Robert Ignatius (* 1920), ehemaliger US-amerikanischer Unternehmer, Wirtschaftsmanager und US Secretary of the Navy

Siehe auch:
 Ignaz (mit diversen Verweisen zu verschiedenen sprachlichen Abwandlungen des Namens)